Roswitha ist 

 ein weiblicher Vorname, siehe Roswitha (Vorname)
 Roswitha von Gandersheim (* um 935; † nach 973), deutsche Autorin des Frühmittelalters, gilt als erste deutsche Dichterin
 der Name des Asteroiden mit der Nummer 615, siehe (615) Roswitha

Siehe auch
 Roswitha-Preis, deutschsprachiger Literaturpreis
 Roswitha-Ring der Gandersheimer Domfestspiele